diverse soorten meeuwen (vogels)
 Zeemeeuw (busbedrijf), voormalig busbedrijf (–1941) te Wormer
 A954 Zeemeeuw, een zeesleper van de Belgische marine